Formació Professional Bàsica, cicle de formació professional proposat per la LOMCE per a substituir els PQPI
 Filtre passabaix, filtre electrònic que permet el pas de les freqüències més baixes i atenua les altes
 Múscul flexor curt del polze (del seu nom en llatí Flexor Pollicis Brevis), múscul de la mà humana